Brodina se poate referi la:

Brodina, Suceava, reședința comunei cu același nume
Brodina (Izvoarele Sucevei), Suceava
Brodina de Jos, Suceava